Hienraching ist der Ortsname von

 Hienraching (Inning am Holz), Ortsteil der Gemeinde Inning am Holz, Landkreis Erding, Bayern
 Hienraching (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern